Чемпионат Австрии по футболу 1936/37 () — 27-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в шестой раз в своей истории стал клуб Адмира Вена. По итогам сезона вылетели клубы Хакоах, Пост и Либертас Вена.

Клубы-участники 
Двенадцать команд сыграл два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1936/1937 на RSSSF

1936/1937
Футбол в Европе в 1936 году
Футбол в Европе в 1937 году